Akihito puede referirse a los siguientes hombres:

 Akihito, el 125.º emperador de Japón.
 Príncipe Komatsu Akihito, miembro de la familia imperial japonesa y mariscal japonés.
 Akihito Tokunaga, músico, compositor y arreglista japonés.
 Akihito Kusunose, futbolista japonés.

Además, en zoología, puede hacer referencia a:
 Akihito, género taxonómico de peces de la familia Gobiidae.
 Akihito futuna.
 Akihito vanuatu.